Antonio de Borbón-Dos Sicilias (Antonio María José Alfonso Adán de Todos los Santos; Cannes, Francia, 20 de enero de 1929-11 de noviembre de 2019) fue un príncipe de Borbón y miembro de la Familia Real de las Dos Sicilias, quien de acuerdo a las leyes dinásticas de la Casa de las Dos Sicilias fue el Jefe de la dinastía.

Biografía 

El príncipe Antonio, ingeniero de profesión especializado en tecnología de radar, fue único hijo del príncipe Gabriel de las Dos Sicilias con su primera esposa, la princesa Margarita Isabel Czartoryska. Por línea paterna fue bisnieto del rey Fernando II de las Dos Sicilias.

En 1920 el rey Alfonso XIII concedió al su padre, el príncipe Gabriel, el título de "príncipe de Borbón", siendo hereditario para todos sus descendientes dinásticos. En consecuencia, al nacer el príncipe Antonio, además de ser príncipe de las Dos Sicilias recibió también el título de príncipe de Borbón con tratamiento de Alteza Real.

Tras quedarse huérfano de madre dos meses después de su nacimiento, su padre se casó en segundas nupcias con la princesa Cecilia Lubomirska, hija del príncipe Casimiro Lubomirski y su esposa la condesa María Teresa Granow-Wodicka, el 15 de septiembre de 1932 en Cracovia. Fruto de ese matrimonio Antonio tuvo cuatro medios hermanos, con los que mantuvo poco contacto a lo largo de su infancia, manteniendo un papel discreto dentro de la familia real. Sus descendientes se disputen hasta hoy el título de jefatura de la dinastía.

A la muerte de su padre, quien fue considerado como el Jefe de la Casa Real, el 22 de octubre de 1975, se convirtió en el Jefe de la Casa de las Dos Sicilias, ya que es el único de los nietos del Conde de Caserta que es fruto de un matrimonio dinástico cuyo padre nunca renunció a sus derechos de sucesión.

El príncipe António murió en Zúrich, Suiza, el lunes 11 de noviembre de 2019, a la edad de noventa años. Su hijo mayor, Francisco, estaba a su lado cuando falleció, le sobrevive su viuda, sus cuatro hijos y siete nietos.

Matrimonio y descendencia 

Se casó con su sobrina segunda la duquesa Isabel de Wurtemberg hija de su prima hermana la archiduquesa Rosa de Austria-Toscana y de su esposo Felipe Alberto de Wurtemberg, Duque y Jefe de la Casa Real de Wurtemberg, el 18 de julio de 1958 por lo civil y por el rito católico al día siguiente en el Castillo Altshausen, propiedad de los Duques de Wurtemberg en Alemania, antes de casarse le fue concedida la Gran Cruz de la Orden Constantiniana de San Jorge, fruto del matrimonio nacieron cuatro hijos:

 Príncipe Francisco Felipe María José Gabriel de las Dos Sicilias (20 de junio de 1960 en Ravensburg ). Casado desde el 2 de junio del 2000 en Ginebra , Suiza, con la condesa Alexandra María Dorotea Nadine Cecilia von Schönborn-Wiesentheid , (2 de junio de 1967, Zürich ), hija del conde Franz Clemens von Schönborn-Wiesentheid y de la princesa Tatjana Konstantinovna Gorchakov, tienen dos hijos son:

 Príncipe Antonio Cayetano Nicolás Esteban María de las Dos Sicilias (nacido el 6 de junio de 2003 en Ginebra).

 Princesa Dorotea María Amalia Tatiana Elena de las Dos Sicilias (nacida el 10 de mayo de 2005 en Zürich).

 Princesa María Carolina Juana Rosa Cecilia de las Dos Sicilias (nacida el 18 de julio de 1962 en Friedrichshafen ), se casó con Andreas Baumbach (nacido el 30 de abril de 1963 en Tübingen ) el 6 de mayo de 1988 en Tübingen, tienen tres hijos:

 Philipp Baumbach (1996)

 Alexander Baumbach (1998)

 Constantin Baumbach (2000)

 Príncipe Gennaro María Pío Casimir de las Dos Sicilias (nacido el 27 de enero de 1966 en Ravensburg), soltero.

 Princesa María Annunziata Urraca Margarita Isabel de las Dos Sicilias (nacida el 18 de febrero de 1973 en Friedrichshafen), se casó con el conde Carl Fredrik Creutz (nacido el 11 de noviembre de 1971) el 2 de agosto de 2003 en la Catedral de San Enrique de Helsinki, Finlandia; son padres de dos hijas:

 Condesa Sophie Creutz (2007)

 Condesa Charlotte Creutz (2011)

Ancestros

Referencias 

Casa de Borbón-Dos Sicilias
Príncipes de las Dos Sicilias
Bailíos grandes cruces de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Caballeros de la Orden de San Jenaro
Caballeros de la Orden de Malta
Pretendientes al trono de las Dos Sicilias
Nobles de Italia